Roquelaure steht für:

 Roquelaure, Gemeinde im Département Gers, Frankreich
 Roquelaure-Saint-Aubin, Gemeinde im Département Gers, Frankreich
 Hôtel de Roquelaure, Hôtel particulier in Paris

Roquelaure ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine de Roquelaure (1543–1625), Marschall von Frankreich
 Gaston-Jean-Baptiste de Roquelaure († 1683), 1. Duc de Roquelaure
 Antoine-Gaston de Roquelaure (1656–1738), 2. Duc de Roquelaure, Pair de France, Marschall von Frankreich
 Armand de Roquelaure (1721–1818), Erzbischof von Mecheln

Siehe auch:
 Pseudonym von Anne Rice (1941–2021; auch Howard Allen O’Brien), US-amerikanische Schriftstellerin
 Roquelor